Hebe je lahko:
 6 Heba, asteroid
 HMS Hebe
 Hebe, rod rastlin iz Nove Zelandije in drugih območij na južni polobli